Otiorhynchus tristis — вид долгоносиков-скосарей из подсемейства Entiminae.

Описание 
Жук длиной 7-9,5 мм. Верхняя часть тела в тонких волосках, на надкрыльях волосовидные чешуйки, собранные в мелкие пятна с металлическим отливом. Надкрылья с резкими, глубокими, точечными бороздками, точки в которых разделены зёрнышками, промежутки между бороздками плоские, в довольно крупных зёрнышках.

Экология 
Вид населяет леса и лесостепи, где питается главным образом на розоцветных растениях. Также может вредить хмелю на плантациях.

Подвиды

Примечания 

Скосари
Животные, описанные в 1763 году